Ulrik Saltnes (Brønnøysund, 1992. november 10. –) norvég labdarúgó, a Bodø/Glimt középpályása.

Pályafutása 
Ulrik Saltnes a norvég Brønnøysund városában született, és ott is kezdte el junior pályafutását a Brønnøysund IL-ben, majd a Bodø/Glimtnél nevelkedett tovább.

2011-ben mutatkozott be a Bodø/Glimt felnőtt csapatában. Először a 2012. április 15-ei, Alta elleni mérkőzésen lépett pályára. A 2020-as szezonban 30 mérkőzésen 12 gólt rúgott és 13 gólpasszt osztott ki. Saltnes jól szerepelt a 2021–2022-es Konferencia Ligán is, 9 meccsen 5 gólt lőtt be az ellenfél hálójába.

Statisztikák 
2022. november 13. szerint

Sikerei, díjai 
Bodø/Glimt
 Eliteserien
 Bajnok (2): 2020, 2021
 Ezüstérmes (2): 2019, 2022

Jegyzetek

További információk 
Transfermarkt

1992-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Bodø/Glimt labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek